В статье представлен список послов СССР и России во Вьетнаме и Южном Вьетнаме.

Северный Вьетнам/Вьетнам 
 14 — 30 января 1950 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Южный Вьетнам 
 13 — 21 июня 1969 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств. Осуществлялись через посольство СССР в Бирме.
 2 июля 1976 г. — объединение Южного Вьетнама и Северного Вьетнама.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Посол

Ссылки 
 Список послов СССР во Вьетнаме в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Список послов СССР в Южном Вьетнаме в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации во Вьетнаме

Вьетнам

Послы